

Cinema
 Mazeppa – cortometraggio del 1908 diretto da Frank Dudley
 Mazeppa – film del 1914 diretto da Pёtr Čardynin
 Mazeppa – film del 1993 diretto da Bartabas

Geografia
 Mazeppa – città statunitense nel Minnesota

Persone
 Ivan Mazeppa (1639-1709) – Etmano Ucraino Cosacco, personaggio della storia ucraina e russa

Altro 
 Mazeppa – opera di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Mazeppa – poema sinfonico composto di Franz Liszt
 Mazeppa – poema di Lord Byron
 Mazeppa – poema di Victor Hugo